Dussaussoy est le patronyme de :
 André-Claude Dussaussoy (1755-1820), chirurgien
 Paul Dussaussoy-Hubert (1820-1887), homme politique
 Paul Dussaussoy (1860-1909), homme politique